Павел из Кросно, также — Павел Русин (; ок. 1470—1474, Кросно, Королевство Польское — 1517, Новы-Сонч, Королевство Польское) — новолатинский поэт и мыслитель эпохи Возрождения из Червонной Руси, педагог, профессор Академии в Кракове, переводчик и филолог, гуманист конца XV—начала XVI веков, автор цикла панегириков и дидактических трудов. 

Историографией причисляется как к деятелям польской, так и украинской культуры.

Известен также как Paweł Krosneńczyk, Paweł Procler, Paweł Proceler, лат.: Paulus Crosnensis Ruthenus, Paulus Joannes De Crosno, Paulus Proczler Crosnensis Premisliensis. Некоторые произведения подписывал Paulus Ruthenus.

Биография 
Родился в богатой семье Иоанна Проклера, бургомистра города Кросно. Согласно исследованиям И. Н. Голенищева-Кутузова и его современников, Павел происходил из семьи русинского происхождения, на что указывает прозвище «Ruthenus». В современных исследованиях бытует мнение, что прозвище «Ruthenus» было связано только с административной принадложностью места рождения, т.е. с принадлежностью города Кросно к Русскому воеводству (Palatinatus Russiae), в то время как этнические корни семьи Проклеров были немецкими. С 1491 года обучался в Краковской академии, затем в Грайфсвальдском университете в Германии. Учёную степень бакалавра получил в 1499 году.

С 1500 года жил в Кракове, преподавал в Академии. С 1506 года — магистр гуманитарных наук факультета свободных искусств. В 1507—1516 годах читал лекции по классической литературе, профессор Краковской академии.

Павел из Кросно был также издателем литературных произведений. Занимался обучением ставших впоследствии известными славянскими поэтами Яна из Вислицы, Яна Дантышека, а также Николая Коперника.

Позже жил при венгерском дворе Стефана Батория, тогда канцлера Буды. В этот период написал поэму о святом Владиславе, короле Венгрии. Сочинил хвалебную оду по поводу бракосочетания короля Сигизмунда I с Барбарой Запольской, дочерью венгерского князя Стефана Заполья.

В 1513 году был принят в состав руководящего совета Краковской академии.

Творчество 
Автор 7 прозаических трактатов, 22 поэтических сборников и около четырёх тысяч стихов на латинском языке, общепринятом в то время.

Его творчество можно разделить на несколько направлений:

 Духовную поэзию («Песня Павла Кроснянина всем святым», «Другая инвокация всем святым», «Песня к божественному Севастьяну, мученику и наиславнейшему воину»). К этой группе следует отнести панегирики религиозного содержания к святым Станиславу и Владиславу.
 Панегирические произведения, посвящённые светской и духовной знати его периода, а также поэзия на злобу дня («Элегия к благородному и уважаемого господину Стефану Баторию», «Ода к благородному господину Габриэлю Переньи»).
 Морально-дидактическая поэзия, связанная с поэтическим творчеством и педагогической деятельностью магистра Павла из Кросно («Ода Павла Русина из Кросна к Аполлону», «К Талии», «К читателю», «В книжечку», «Похвала Валерию Максиму», «Песня, которая содержит похвалы поэтическому искусству…», «Песня, охватывающая в общих чертах жизнь поэта Горация» и др.).

Избранные произведения 
 Pauli Crosnensis Rutheni Artium Liberalium magistri […] Panegyrici ad divu[m] Ladislau[m] Pannoniae regem […] et sanctu[m] Stanislau[m] praesule[m] ac martyre[m] Poloniae gloriosissimu[m] 
 Pauli Crosnensis Rutheni [...] Carmina 
 Pavli Crosnensis Rvtheni Panegyricus ad diuu[m] Stanislau[m] Præsule[m] sanctissimu[m]: & martyre[m] victoriosissimu[m], ac Patronu[m] Regn Poloniæ beneficientissimum 
 Panegyrici ad divum Ladislaum... et sanctum Stanislaum... et pleraque alia connexa carmina, (1509)
 Epithalamion... Sigismundi regis Poloniae nobilissimaeque Barbare, (1512)
 Sapphicon de inferorum vastatione et triumpho Christi, (1513) 
 In reditum... Sigismundi regis Poloniae, (1514)
 Carmina... de felicissimo reditu ex Vienna austriaca... Sigismundi regis Poloniae, (1515)
 Elegia... ad Joannem Vislicensem, (1516)
 De nuptiis Sigismundi regis Poloniae et Bonae... carmen, (1518) и др.

Происхождение 
По мнению некоторых специалистов, Павел из Кросно по происхождению был из лемков, русин. Так, русский и советский филолог,специалист по романской и славянской филологии и сравнительному литературоведению  И.Н. Голенищев-Кутузов подтверждал, что «в своих книгах магистр Павел неизменно называл себя русином» («Славянские литературы», Москва, 1973). Кроме того, И.Н. Голенищев-Кутузов справедливо полагал, что "Павла Русина из Кросна следует считать первым гуманистическим поэтом Украины" (  Голенищев-Кутузов И.Н. Украинский и белорусский гуманизм / Славянские литературы- М., 1978.- С. 112-113.). Польская исследовательница А. Елич писала, что он считал себя русином и подписывался Paulus Crosnensis Ruthenus (Паулюс Рутенус)  (Антология польско-латинской поэзии, Щецин, 1985).

Примечания

Литература 
 Albert Gorzkowski. PAWEŁ Z KROSNA. HUMANISTYCZNE PEREGRYNACJE KRAKOWSKIEGO PROFESORA. Księgarnia Akademicka, 2000.
 Danuta Quirini-Popławska, Studia nad szkolnictwem krośnieńskim. Studenci krośnieńscy w Akademii Krakowskiej w czasach odrodzenia. Studia z dziejów miasta i regionu, t. II, Kraków, 1973.
 Maria Cytowska. Paweł z Krosna. Polski Słownik Biograficzny, t. XXV/2.
 Bibliografia literatury polskiej, Nowy Korbut, t. 2. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1964.
 Bibliografia Estreichera.

Ссылки 
 Pauli Crosnensis Rutheni [... Carmina] 

Родившиеся в 1470-е годы
Латинские писатели
Латинские писатели Средневековья 
Педагоги Польши
Переводчики Польши
Польские поэты
Преподаватели Ягеллонского университета
Персоналии:Эпоха Возрождения
Издатели Польши
Филологи Польши
Гуманисты Польши
Русины
Лемки